Serrahima ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Serrahima i Bofill (1905–1959), spanisch-katalanischer Rechtsanwalt und Leichtathlet
 Lluís Serrahima i Villavecchia (1931–2020), katalanischer Schriftsteller und Liedermacher
 Maurici Serrahima i Bofill (1902–1979), katalanischer Schriftsteller und Politiker